Wacław Lipiński (ukr. Wiaczesław Łypynskyj; 1882–1931) – ukraiński polityk polskiego pochodzenia, historyk, socjolog, publicysta, teoretyk  i czołowy przedstawiciel ukraińskiego konserwatyzmu,
 Wacław Lipiński (1896-1949) – polski działacz antykomunistycznego podziemia niepodległościowego, doktor hab. historii, podpułkownik Wojska Polskiego, dyrektor Instytutu Józefa Piłsudskiego, 
 Wacław Lipiński (1898-1974) – polski malarz, rysownik i ilustrator.
 Wacław Lipiński – polski architekt działający na Górnym Śląsku.